Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Internationaux de Strasbourg páros mérkőzéseit.

A címvédő Akgul Amanmuradova és Csuang Csia-zsung volt. Amanmuradova ezúttal nem indult el a versenyen, Csuang párja honfitársa, Csang Kaj-csen volt.

A tornagyőzelmet a második kiemelt Volha Havarcova–Klaudia Jans-Ignacik-páros szerezte meg, a döntőben 6–7(4), 6–3, [10–3]-ra legyőzve az első kiemelt Natalie Grandin–Vladimíra Uhlířová-kettőst. Havarcovának ez volt a nyolcadik, Jans-Ignaciknak a második diadala párosban, közösen első alkalommal tudtak versenyt nyerni.

Kiemeltek
Az első kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (döntő)
 ''' Volha Havarcova /  Klaudia Jans-Ignacik (győztesek)
  Mandy Minella /  Pauline Parmentier (első kör)
  Babos Tímea /  Hszie Su-vej ''(elődöntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P